Aninoasa, città del distretto di Hunedoara
Aninoasa, comune del distretto di Argeș
Aninoasa, comune del distretto di Dâmbovița
Aninoasa, comune del distretto di Gorj